Kornplatz steht für:

 Kornplatz (Bozen), Platz in Bozen
 Kornplatz (Chur), Platz in Chur
 Kornplatz (Langenlois), Platz in Langenlois, siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Langenlois
 Kornplatz (Meran), Platz in Meran